Андре́ Пейрони́ (; ) — авиационный механик французских ВВС, участник Второй мировой войны, воевавший в составе полка «Нормандия — Неман» в 1942—1943 годы.

В 2017—2019 годы оставался последним живым французом, воевавшим в составе авиаполка «Нормандия — Неман»

Биография 
Родился 8 мая 1920 года в Альби.

В рядах французской армии — с февраля 1939 года, служил авиамехаником в авиашколах в Бордо и Салон-де-Провансе. С ноябре 1940 года — в действующих частях в Леванте; служил вместе с Жаком Андре. В августе 1941 года, будучи в Сирии, вступил в «Свободную Францию» Шарля де Голля. В составе авиагруппы «Эльзас» участвовал в боях в Ливии в качестве механика у командира «Эльзаса» Жозефа Пуликена.

В 1942 году в звании старшего капрала добровольно вступил в ряды эскадрильи «Нормандия — Неман» и 29 ноября 1942 года прибыл в Иваново.

Воевал в составе полка «Нормандия — Неман», был авиамехаником самолёта Марселя Лефевра (1918—1944). Участвовал в освобождении Белоруссии.

С августа 1943 года служил в авиагруппе «Арденны», в составе которой участвовал в боях в Тунисе; в 1944 участвовал во втором этапе высадки союзных войск в Провансе, на юге Франции. Закончил войну в Германии. Демобилизовался в июне 1945 года в звании старшего сержанта.

Работал агентом по недвижимости. Неоднократно бывал в СССР, России.

После смерти Гаэля Табюре, последовавшей 10 февраля 2017, оставался последним живым французом, воевавшим в составе авиаполка «Нормандия — Неман». Жил в доме ветеранов (коммуна  департамента Рона); умер в ночь на 10 декабря 2019 года.

Награды 
 Воинская медаль (Франция)
 орден Отечественной войны 2-й степени (СССР, 07.05.1985)
 знак отличия кавалера ордена Почётного легиона (Франция, 2015)
 орден Почёта (Белоруссия, 29.1.2018) — за значительный личный вклад в освобождение Беларуси во время Второй мировой войны, дело укрепления мира, дружественных отношений и единства народов Беларуси и Франции 
 юбилейная медаль «75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков» (2019)
 Почётные грамоты  Рона-Альпы, отделения Рона-Луары метрополии Лиона (2018)

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Военные Франции
Старшие сержанты
Участники французского движения Сопротивления
Личный состав авиаполка «Нормандия — Неман»
Авиационные механики Великой Отечественной войны
Умершие в департаменте Рона